ТБУ — многозначная аббревиатура:
 ТБУ — труба бурильная утяжелённая
 ТБУ — таблица блочных устройств
 ТБУ — термостат биотехнологический универсальный
 ТБУ — теория бухгалтерского учёта

См. также 
 МТБУ — Международный телевизионный бизнес-университет
  — аббревиатура латиницей